Елизавета II — омоним:

 Елизавета II (1926—2022) — королева Великобритании (1952—2022).
 Елизавета II — сорт земляники ананасной.
 RMS Queen Elizabeth 2 — океанский лайнер.

См. также 
 Елизавета
 Елизавета (значения)
 Елизавета I (значения)